Nausikaä, een mythologische persoon
Nausicaá (zeecentrum), een zeecentrum met aquaria, te Boulogne-sur-Mer